

Patronyme 

 Famille Louvart de Pontigny, famille noble française originaire d'Anjou et fixée en Bretagne, éteinte au . 
 Guichard de Pontigny (début du -1181), homme d'Église français.
 Robert de Pontigny (?-1305), cardinal français.

Toponyme 

 Pontigny, commune française située dans le département de l'Yonne.
 Abbatiale Notre-Dame-et-Saint-Edme de Pontigny, ancienne église abbatiale devenue l'église du village.
 Abbaye de Pontigny ; liste des abbés de Pontigny
 Décades de Pontigny, réunions intellectuelles tenues à l'abbaye de 1910 à 1914, puis de 1922 à 1939.
 Pontigny, hameau et ancienne commune française de Moselle, rattaché à Condé-Northen en 1810.